

События 
 2 сентября
 Правительство Германии заявило, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
 Апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежения за звонками и перепиской пользователей интернета, разработанную в Агентстве национальной безопасности, признано что эта программа нарушает «Акт о негласном наблюдении за иностранными разведками» и может быть неконституционной.
 В Болгарии протестующие, недовольные политикой премьер-министра Бойко Борисова, на 56-й день протестов предприняли попытку штурма Народного собрания, в результате чего около 80 человек получили ранения и свыше 200 были арестованы.
 Команды обсерваторий LIGO и VIRGO подтвердили, что короткий сигнал гравитационной волны GW190521, является первым явным свидетельством обнаружения чёрной дыры средней массы.
 3 сентября
 Россия возобновила на взаимной основе международное авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.
 Маккензи Скотт, писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной в мире.
 Министр финансов Австралии Джош Фриденберг заявил, что рекордный 28-летний период непрерывного экономического роста в Австралии закончился, чему виной ограничительные меры из-за пандемии.
 Начало соревнований мужских футбольных сборных Лиги наций УЕФА 2020/2021, который будет продолжаться до ноября 2020 года.
 4 сентября
 Президент Сербии Александр Вучич посетил США, где при посредничестве Дональда Трампа заключил соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово.
 5 сентября
 Новым председателем финской парламентской партии «Финляндский центр» на съезде в Оулу избрана министр науки и культуры Анника Саарикко.
 В Москве после реконструкции открыт Северный речной вокзал.
 6 сентября
 Более 7,5 млн жителей южной и юго-западной части Японии получили указание и рекомендации от местных властей эвакуироваться из-за приближающегося супертайфуна «Хайшэнь».
 В Минске прошел «Марш единства» — новая протестная акция граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, по оценкам наблюдателей, в марше приняли участие не менее 100 тысяч человек.
 Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), за попадание мячом в линейную судью.
 7 сентября
 Арестован принц Эрнст Август V Брауншвейгский.
 На территории американского штата Калифорния отмечены веерные отключения электроэнергии, сопоставимых с которыми не было за последние 19 лет.
 9 сентября
 Самолет с 15 российскими детьми, находившимися в сирийских лагерях Аль-Хол и Рош, вылетел в Россию.
 Сгорел крупнейший в Греции лагерь мигрантов «Мория» на Лесбосе.
 Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», новые правила направлены на борьбу с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин.
 Окончательно закрыт национальный государственный поисковый сервис «Спутник».
 AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от COVID-19 по всему миру, причиной такого решения стало то, что у одного из волонтёров выявили необъяснимую болезнь.
 12 сентября
 Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина «Земля Кочевников» режиссёра Хлои Чжао.
 13 сентября
 Начался единый день голосования в России.
 14 сентября
 В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате один-на-один.
 Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб запросил у президента Мишеля Ауна дополнительное время на формирование кабинета министров.
 Действующего генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу избрали новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии.
 Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил о непризнании итогов голосования в Крыму и Севастополе.
 Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко осудил применение насилия со стороны правоохранительных органов и заявил о необходимости масштабных реформ.
 15 сентября
 Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей.
 Из-за длительных  Портленд, Сиэтл и Сан-Франциско возглавили антирейтинг крупных городов мира с худшим качеством воздуха.
 16 сентября
 Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли объявила о намерении превратить государство из конституционной монархии с королевой Великобритании Елизаветой II во главе в республику.
 Максима Марцинкевича обнаружили мёртвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске. По предварительным данным он совершил самоубийство
 17 сентября
 Открыт для движения новый двухполосный  длиной 600 м через реку Дунай между городами Комаром (Венгрия) и Комарно (Словакия). Европейский союз профинансировал мост на 100 млн евро (85 % стоимости) через . Мост является частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и заменит существующий , который не подходит для грузовиков тяжелее 20 тонн. Мост имеет 2 велосипедные полосы.
 18 сентября
 Выборы президента США 2020: ушла из жизни Рут Бейдер Гинзбург, старейший член Верховного суда США, члены которого имеют решающий голос при определении победителя выборов, тем самым расклад сил в Верховном суде сместился в пользу про-республиканского большинства.
 19 сентября
 Более 80 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Таиланде за реформирование монархии и против действующего правительства Праюта Чан-Очи.
 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что  вновь вступают в силу из-за «неисполнения» Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий, пригрозив странам-нарушителям санкций «последствиями» с помощью односторонних действий США.
 20 сентября
 В дистанционном формате прошло вручение очередной телепремии «Эмми», лучшим драматическим сериалом был назван сериал «Наследники», среди комедийных сериалов лучшим было признано британское шоу «Шиттс Крик».
 Президент США Дональд Трамп одобрил сделку, по которой американские компании Oracle и Walmart станут владельцами 20 % видеоприложения TikTok, что позволит приложению и дальше работать в США, поскольку Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своём облаке «в соответствии с требованиями национальной безопасности США».
 Завершилась сертификация чешского учебно-боевого самолёта L-39NG, тем самым Чехия вошла в число стран производителей боевых самолётов.
 Утечка документов из FinCEN: представители американского портала BuzzFeed передали более 2000 отчётов банков о подозрительных операциях клиентов Международному консорциуму журналистов-расследователей.
 Неподалёку от Аландских островов у берегов Финляндии на мель сел пассажирский паром Viking Amorella, следовавший по маршруту Турку — Стокгольм.
 21 сентября
 Компания Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media, владеющую издателем компьютерных игр Bethesda Softworks и разработчиком Bethesda Game Studios.
 22 сентября
 В Курагинском районе Красноярского края задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», в числе задержанных — глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом).
 23 сентября
 Лукашенко провёл церемонию вступления в должность президента. В Республике Беларусь продолжаются многочисленные протесты.
 25 сентября
 Компании Epic Games, Spotify и ещё 11 критиков политики Apple в сфере управления App Store образовали «коалицию за справедливость в приложениях». Они требуют обеспечить равные права для всех разработчиков мобильных программ и сократить налог в размере 30 %, который они вынуждены платить за размещение своих iOS-приложений.
 Роскомнадзор внёс крупнейшую по торговым объёмам криптовалютную биржу Binance в реестр запрещённых сайтов из-за информации о продаже биткоинов.
 Под Харьковом потерпел крушение самолёт Ан-26 Вооружённых сил Украины. 26 из 27 человек, находившихся на борту, погибли. С места аварии 2 человека были госпитализированы с тяжёлыми травмами, 1 человек умер в больнице на следующий день. Самолёт выполнял учебный полёт, в нём находились курсанты Харьковского университета ВВС.
 26 сентября
 Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб заявил о провале попыток сформировать новое правительство и подал в отставку.
 Совет Демократической партии пенсионеров Словении (DeSUS) поддержал призыв к премьеру Янезу Янше освободить бывшего председателя DeSUS Александру Пивец от должности министра сельского хозяйства.
 27 сентября
 Начались боестолкновения между армянскими вооружёнными формированиями НКР и Армении с одной стороны и Национальной армией Азербайджана с другой.
 На референдуме граждане Швейцарии проголосовали против выдвинутого Швейцарской народной партией предложения об ограничении иммиграции из стран ЕС.
 28 сентября
 Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл в финале «Даллас Старз» и выиграл второй в своей истории Кубок Стэнли.
 29 сентября
 На заседании правительства Словении министр сельского хозяйства Александра Пивец объявила премьер-министру Янезу Янше, что не намерена уходить в отставку. Ожидается, что премьер-министр предложит её увольнение депутатам Государственного собрания на следующей неделе, заявил временный представитель Демократической партии пенсионеров Словении (DeSUS) 
 В США после продолжительной болезни умер 91-летний эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Новым эмиром стал его младший брат Наваф аль-Ахмед ас-Сабах.
30 сентября
 Организаторы Московского кинофестиваля исключили из внеконкурсной программы показ фильма «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященного конфликту в Нагорном Карабахе «во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами».
 Прошли первые дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена.

См. также

Примечания